Тип 64: 
 Тип 64 — японская автоматическая винтовка;
 Тип 64 — китайский пистолет;
 Тип 64 — северокорейский ручной пулемёт;
Тип 64 — тайваньский лёгкий танк времён Холодной войны;